Булгарија се може односити на:
 Булгарија (Форли-Чезена), насеље у Италији у округу Форли-Чезена
 Булгарија (брод), крстарица која је потонула 2011.

 Булгарија ер, ваздухопловно предузеће

или:
 Булгарија, чест назив за Бугарску на другим језицима

Види још 
 Бугарска (вишезначна одредница)